A Igreja de Santo António da Pena Seca é situada na aldeia de Pena Seca, na freguesia de São Bartolomeu dos Galegos. A Igreja é uma pequena construção rural do século XVI com alpendre de três águas sobre a porta principal.

São Bartolomeu dos Galegos
Igrejas da Lourinhã